Алекса́ндр Алекса́ндрович Кири́ллов:
 Кириллов, Александр Александрович (род. 1936) — российский математик и педагог.
 Кириллов, Александр Александрович — российско-американский математик и преподаватель.
 Кириллов, Александр Александрович (1947—2006) — советский и российский футбольный судья.